Termenul Olimp poate însemna:

 Muntele Olimp, cel mai înalt munte din Grecia
 Olimpos munte pe insula Cipru, și alți munți de pe insulele grecești, sau din Asia Mică
 Munte în Turcia în limba turcă „Uludağ” sau alt munte numit Tahtalı Dağı, (2375 m)
 Olimp o stațiune pe litoralul Mării Negre

 nume derivate:

 Olimp Ungheni, club de fotbal din Republica Moldova.
 Olympus Corporation, companie japoneză specializată în optică
 Olympus Dairy, companie greacă producătoare de lactate
 Olympus Mons, vulcan de pe planeta Marte
 Olimpismul provine de la Jocuri Olimpice antice grecești de pe câmpul Olimpia.